Весенний сплит LCL 2017 проходил в кинотелевизионном комплексе «Главкино» в Красногорском районе (Московская область, Россия) с 28 января по 9 апреля 2017 года. Первая неделя регулярного сезона была сыграны в интернете из-за неготовности арены к проведению матчей. Новыми участниками чемпионата стали «Team Just Alpha» и «Virtus.pro», в Лигу претендентов выбыли «Team Empire» и «Team Just». Киберспортивная организация «M19» приобрела слот и состав команды «Albus NoX Luna».

Регулярный сезон выиграла «Vega Squadron». Розыгрыш плей-офф стартовал 1 апреля 2017 года. Матчи турнира продвижения были сыграны 25 и 25 марта 2017 года. «Virtus.pro» впервые в истории чемпионата стали обладателями кубка Континентальной лиги и попали в предварительную стадию Mid-Season Invitational 2017, обыграв в финальной серии «Vaevictis eSports» со счётом 3:2.

Регламент 

Основу регламента весеннего сплита LCL 2017 составляли унифицированные правила для соревнований по LoL.

Как и в предыдущих розыгрышах LCL, в весеннем сплите LCL 2017 действовал лимит на «нерезидентов» — в основном составе каждой команды не менее 60% игроков должны были быть гражданами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины. «Неграждане» Эстонии и Латвии также являлись резидентами СНГ.

В период с 21 ноября 2016 года по 8 марта 2017 года команды LCL имели право обмениваться игроками, с 16 ноября 2016 года по 8 марта 2017 года имели право подписывать свободных агентов.

Предсезон

Регулярный сезон 
Регулярная часть чемпионата началась 28 января 2017 года, её основная часть закончилась 19 марта 2017 года, 20 марта 2017 года состоялся тай-брейк за 1-е место между командами «Vega Squadron» и «M19». Каждая команда провела по 14 игр, встречаясь с каждой другой командой два раза.

Турнирная таблица 

 1 — «Vega Squadron» обыграли «M19» в тай-брейке за 1-е место

Плей-офф 
Стадия плей-офф проходила с 1 по 9 апреля 2017 года в студии LCL в Главкино. Впервые в истории LCL, трансляция гранд-финала лиги пройдёт на ТВ.

Итоговое положение

Турнир продвижения 
Матчи Турнира продвижения состоялись 25—26 марта 2017 года в московской студии Riot Games.

См. также 
 Чемпионат мира по League of Legends 2017
 Киберспорт

Примечания

Ссылки 

Континентальная лига по League of Legends